Arktika steht für:

 Arktika (Band), Kölner Rockband
 Arktika (Schiff, 1975), russischer Atomeisbrecher
 Arktika (Schiff, 2020), russischer Atomeisbrecher
 Arktika, ein russisches Satellitenprojekt, siehe Arktika-M #Geschichte

Siehe auch:
 Arktis